А́бель (Abel) — вариант имени Авель во многих языках.

Фамилия 
 Абель, Адольф (1882—1968) — немецкий архитектор и педагог.
 Абель, Адольф Вильгельм (1914—1944) — офицер германской армии.
 Абель, Анисе (род. 1990) — мадагаскарский футболист, полузащитник.
 Абель, Антуан (1934—2004) — сейшельский писатель и поэт, драматург, педагог и фольклорист.
 Абель, Вернер (1902—1935) — немецкий журналист.
 Абель, Вилли (1875—1951) — немецкий изобретатель и предприниматель.
 Абель, Джейк (род. 1987) — американский актёр.
 
 Абель, Доминик (род. 1957) — бельгийский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Абель, Закари (род. 1980) — американский актёр.
 Абель, Иосиф (1768—1818) — австрийский живописец исторического жанра.
 Абель, Ирене (род. 1953) — немецкая спортсменка по спортивной гимнастике, тренер.
 
 Абель, Каспар (1676—1763) — немецкий пастор, богослов, историк, поэт и переводчик.
 Абель, Кламор Генрих (1634—1696) — немецкий музыкант и композитор.
 Абель, Кларк (1789—1826) — британский врач, натуралист, ботаник и зоолог.
 Абель, Кристофер (11 ноября 1957 — 26 октября 2020) британский биохимик.
 Абель, Леонид Александрович (1938—2018) — советский партийный деятель.
 Абель, Леопольд Август (1718—1794) — немецкий скрипач, композитор и капельмейстер.
 Абель, Луис (1884—1962) — американский гребец, двукратный олимпийский чемпион.
 Абель, Людвиг (1761—1838) — немецкий пианист и композитор эпохи классицизма.
 Абель, Мари (род. 1975) — эстонская актриса.
 Абель, Маттиас (род. 1981) — немецкий футболист.
 Абель, Нильс Хенрик (1802—1829) — норвежский математик, автор теоремы о неразрешимости уравнения в радикалах.
 Абель, Норман (род. 1928) — американский психолог, создатель архива психотерапевтических аудиозаписей.
 Абель, Отенио (1875—1946) — австрийский палеонтолог, автор работ по методам палеобиологических исследований.
 Абель, Рудольф Иванович (1900—1955) — советский разведчик, подполковник ГБ.
 Абель, Рудольф Иванович (наст. имя Вильям Генрихович Фшшер, 1903—1971) — советский разведчик, полковник.
 Абель, Сид (1918—2000) — канадский хоккеист, неиспользуемый номер команды «Детройт Ред Уингз».
 Абель, Ульрих (1912—1944)  — немецкий офицер-подводник. 
 Абель, Феликс Мари (1878—1953) — французский библеист, археолог и географ.
 Абель, Фредерик Август (1827—1902) — английский химик, исследователь пироксилина.
 Абель, Христиан Фердинанд (1682—1761) — немецкий музыкант, исполнитель на скрипке и виоле да гамба.
 Абель, Энни Элоиза (1873—1947) ― американский историк.
 Абель, Яков Фридрих (1751—1829) — немецкий философ, исследователь психологии, метафизики и учения о нравственности.
 Абел, Элена Бонгуэла (род 1957) — ангольская политическая деятельница.

Имя, псевдоним или прозвище 
 Абель (1218—1252) — король Дании в 1250—1252 годах.
 Абель Йенский — английский химик, создавший прибор для определения температуры вспышки керосина.
 Абель Тасман (1603—1659) — голландский мореплаватель, исследователь и купец.
 Абель-де-Пиожоль, Александр Денис (1785—1861) — французский живописец исторических сюжетов.
 Линдерман (Абель), Владимир Ильич (род. 1958) — латвийский и российский политический деятель, заместитель председателя НБП.

См. также 
 Абелль, Кьелль (1901—1961) — датский драматург.
 Авель (имя)

Топонимы:
 Абель — кратер на обратной стороне Луны.